Saint-Thomas est un toponyme trouvant son origine dans le nom de différents saints personnages désignés par .

Localités

Saint-Thomas, paroisse de la Barbade

Saint-Thomas (Québec)
 Saint-Thomas-Didyme (Québec)
 St. Thomas (Ontario).

Ágios Thomás (Chypre)

St. Thomas, Dakota du Nord
 St. Thomas, Missouri
 St. Thomas, Nevada

les communes :
 Saint-Thomas, Aisne
 Saint-Thomas, Haute-Garonne
 Saint-Thomas, ancienne commune de la Savoie, aujourd'hui intégrée à Esserts-Blay
 Saint-Thomas, ancienne commune des Pyrénées-Orientales, aujourd'hui intégrée à Fontpédrouse
 Saint-Thomas-de-Conac, Charente-Maritime
 Saint-Thomas-de-Courceriers, Mayenne
 Saint-Thomas-en-Argonne, Marne
 Saint-Thomas-en-Royans, Drôme
 Saint-Thomas-la-Garde, Loire

St. Thomas, paroisse d'Irlande

St. Thomas, paroisse du Devon, Angleterre
 St. Thomas, district de Swansea, pays de Galles

Îles

Saint-Thomas, l'une des îles Vierges américaines.

São Tomé, parfois appelée île de Saint-Thomas, une des îles de Sao Tomé-et-Principe.

Institutions

Université Saint-Thomas-d'Aquin à Ouagadougou.

Université Saint-Thomas à Fredericton au Nouveau-Brunswick.

Université de St-Thomas dans le Minnesota, États-Unis.
 Université de St-Thomas en Floride, États-Unis.

Université Saint-Thomas-d'Aquin à Rome, en Italie.

L'hôpital de St Thomas à Londres est un des plus importants établissements hospitaliers de la capitale du Royaume-Uni.

Édifices religieux

Cathédrale Saint-Thomas d'Aquin de Reno aux États-Unis.
 Synagogue de Saint-Thomas, à Charlotte-Amélie sur l'île de Saint-Thomas dans les Îles Vierges des États-Unis.

Église protestante Saint-Thomas à Strasbourg.
 Église catholique Saint-Thomas-d'Aquin à Paris.
 Église catholique Saint-Thomas-Âpotre à Saint-Brice

Basilique Saint-Thomas de Chennai en Inde.
 Cathédrale Saint-Thomas d'Irinjalakuda (syro-malabar) en Inde.

Voir aussi 
 
 
 
 
 

Homonymie de communes et d'anciennes communes en France